Terril 1 (Haillicourt) - mijnterril in Haillicourt
 Terril 2 (Haillicourt) - mijnterril in Haillicourt
 Terril 3 (Haillicourt) - mijnterril in Haillicourt
 Terril 4 (Haillicourt) - mijnterril in Haillicourt
 Terril 5 (Haillicourt) - mijnterril in Haillicourt
 Terril 6 (Haillicourt) - mijnterril in Haillicourt
 Terril 7 (Haillicourt) - mijnterril in Haillicourt
 Terril 8 (Haillicourt) - mijnterril in Haillicourt
 Terril 9 (Haillicourt) - mijnterril in Haillicourt